FA Community Shield 2014 var den 92:a upplagan av FA Community Shield, en årlig fotbollsmatch som äger rum mellan fjolårets vinnare av Premier League och fjolårets vinnare av FA-cupen. Matchen spelades mellan vinnarna av Premier League 2013/2014, Manchester City, samt vinnarna av FA-cupen, Arsenal FC, på Wembley Stadium den 10 augusti 2014 och slutade 3-0 till Arsenal.

Match

Matchinformation

Se även 
Premier League 2014/2015
FA-cupen 2014/2015

Källor

Referenser 

2014 i Storbritannien
2014
Fotbollsåret 2014